

Населені пункти та їхні частини

 Яниці — село в гміні Любомеж Львувецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Яниці — село в гміні Дашина Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Яниці — частина села Вулька-Смоляна в гміні Брохув Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Яниці — частина села Потакувка в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Яниці — частина села Тарновець у гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства

Яниці — сільська громада в окрузі Рімавска Собота, Банськобистрицький край

Примітки